Deakin ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Deakin (1941–2018), englischer Fußballspieler
 Alfred Deakin (1856–1919), australischer Politiker und Premierminister
 Billy Deakin (* 1925), englischer Fußballspieler
 Enoch Deakin (fl. 1910), englischer Fußballspieler
 Fred Deakin (1920–2000), englischer Fußballspieler
 George Deakin (1915–2000), walisischer Fußballspieler
 Hilton Forrest Deakin (1932–2022), australischer Geistlicher und Weihbischof in Melbourne

 Joe Deakin (1879–1972), britischer Mittel- und Langstreckenläufer
 John Deakin (1912–1972), britischer Fotograf
 John Deakin (Fußballspieler) (* 1966), englischer Fußballspieler
 Matt Deakin (* 1980), US-amerikanischer Ruderer
 Mike Deakin (1933–2017), englischer Fußballspieler
 Peter Deakin (* 1938), englischer Fußballspieler
 Ray Deakin (1959–2008), englischer Fußballspieler
 William Deakin (1913–2005), britischer Historiker, Träger des Großen Bundesverdienstkreuzes 

Ort in Australien:
 Deakin (Australien)

Sonstiges:
 Deakin Bay, Bucht im Georg-V.-Land, Antarktika
 Mead & Deakin, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Mount Deakin, Berg in der Ross Dependency, Antarktika